Pierre Gallet peut désigner :
 Pierre Gallet, un chansonnier et dramaturge français du  ;
 Pierre Gallet, un des fondateurs du Service d'ordre légionnaire ;
 Pierre Gallet, un homme de lettres et un diplomate.